Ezio Babbini – generale italiano
 Paolo Babbini – politico italiano